Довжківська сільська рада — Львівська область, Сколівський район
 Довжківська сільська рада — Хмельницька область, Славутський район